Die Segunda Divisão 1991 war die 14. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 27. Januar 1991 in seine neue Saison und endete am 26. Mai 1991. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte Paysandu SC die Meisterschaft feiern.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde die Liga von 24 auf 64 Teilnehmer erweitert. Der Wettbewerb wurde in einer Gruppenphasen und einer K.O.-Runde von Achtelfinale bis Finale ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Beide Finalisten qualifizierten sich für die erste Liga 1992.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

1. Runde 
In der ersten Runde traten die 64 Teilnehmer in acht Gruppen zu je acht Klubs einmal in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die besten zwei Klubs jeder Gruppe zogen in die zweite Runde ein. Bei der Zusammenstellung der Gruppen wurde die regionale Herkunft berücksichtigt um die Kosten für kleinere Klubs zu minimieren.

Das Ranking ergab er sich aus:

 Anzahl der Punkte
 Anzahl der Siege
 Tordifferenz
 Erzielte Tore
 Direkter Vergleich

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel 
Nach dem zweiten Tor durch Paysandu in der 81. Minute protestierten mehrere Spieler von Guarani so heftig, dass sechs von ihnen mit einer roten Karte geahndet wurden. Danach wurde die Partie für beendet erklärt.

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten.

|}

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1991
Fußballsaison 1991